Jordanów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Jordanów, une ville et le siège de la gmina de Jordanów dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Jordanów, un village dans la voïvodie de Łódź
 Jordanów, un village dans la voïvodie de Mazovie